Star Wars steht für:
 Star Wars, Filmreihe von George Lucas
 Originaltitel des ersten Films der Filmreihe von 1977, siehe Krieg der Sterne
 alternative Bezeichnung für das US-Rüstungsprojekt von 1983, siehe Strategic Defense Initiative
 Star Wars (Arcade-Spiel), Shoot ’em up aus dem Jahr 1983

Siehe auch:

 Krieg der Sterne (Begriffsklärung)